Wojciech Chorąży (ur. 1973) – polski aktor. Absolwent Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej im. Ludwika Solskiego w Krakowie, filii we Wrocławiu (1995).

Filmografia 
 1996: Poznań 56
 1998: Młode wilki 1/2 – dowódca AT (nie występuje w napisach)
 2002–2006: Klan –
 starszy sierżant Dębiński,
 podkomisarz Roman Dzieżba,
 policjant zatrzymujący Bożenkę,
 pracownik ochrony w Prokuraturze Rejonowej,
 aspirant Czerwień,
 inspektor Robert Szamański
 2000–2001: Adam i Ewa – policjant
 2002: Przedwiośnie – uczestnik zebrania komunistów (odc. 6)
 2002–2006: Samo życie – kelner
 2003–2006: M jak miłość –
 Przechodzień (odc. 197),
 Klient księgarni (odc. 404)
 2003–2014: Na Wspólnej – podkomisarz Gawlik
 2004–2005: Na dobre i na złe – mechanik (odc. 204, 212 i 222)
 2004–2014: Pierwsza miłość – dzielnicowy
 2005: Defekt
 2005–2007: Plebania –
 Robotnik (odc. 539),
 Władek
 2005: Oficer – WOP-ista (odc. 11)
 2005: Bulionerzy – lekarz pogotowia (odc. 48)
 2005–2006: Egzamin z życia – robotnik (odc. 35, 37, 39 i 63)
 2006: Kryminalni – Janusz Gryś (odc. 61)
 2006–2007: Pogoda na piątek
 2006–2007: Kopciuszek – policjant
 2007: Twarzą w twarz – lekarz
 2007: Mamuśki – lekarz (odc. 4)
 2007: Katyń – mężczyzna na moście
 2007: Determinator – strażnik
 2008: Pitbull – policjant (odc. 28)
 2008: Teraz albo nigdy! – mechanik w warsztacie Zdzisia (odc. 9)
 2008: Niania – Patryk, konsultant ślubny (odc. 107 i 113)
 2008: Czas honoru – przechodzień z nieważną kenkartą (odc. 12)
 2008: Hela w opałach – Tymon (odc. 56)
 2008: Agentki – robotnik (odc. 5)
 2008: Zgorszenie publiczne – Jacek Pokrywka
 2008: 39 i pół – sierżant Banasik (odc. 5)
 2009: Londyńczycy 2 – kierowca (odc. 2, 13 i 15)
 2009: Enen – lekarz
 2010: Usta usta – Łukasz (odc. 17)
 2011: Prosto w serce – psychiatra Oskara (odc. 97)
 2011: Układ warszawski – interesant (odc. 13)
 2011: Rodzinka.pl – tata Piotrka (odc. 31)
 2011: Listy do M. – Stanisław Ziuk
 2012: Ja to mam szczęście! – Henryk (odc. 47)
 2012: Ostatnie piętro
 2012: Hotel 52 – Adrian (odc. 64)
 2012: Układ zamknięty – funkcjonariusz CBŚ
 2013: Barwy szczęścia – ojciec Oskara
 2014: Lekarze – Jan (odc. 52)
 2016: #WszystkoGra – policjant
 2016: Planeta singli – kelner
 2017: Na dobre i na złe – ojciec Violi (odc. 682)
 2017: Druga szansa – lekarz (odc. 49)
 2018: O mnie się nie martw – profesor Stanisław Raczyński, ojciec Sebastiana (odc. 95)
 2019: Stulecie Winnych – Kazimierz Gayczak (odc. 6)
 2019: M jak miłość – Szymański (odc. 1431)
 2019: Diagnoza – śledczy Rowiński
 2019: Zawsze warto – Andrzej Markowski (odc. 12)
 2020: W głębi lasu – mecenas Zolder

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 
 
 

Polscy aktorzy filmowi
Polscy aktorzy telewizyjni
Polscy aktorzy dubbingowi
Urodzeni w 1973